Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rogers Cup 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 47 Spielerinnen vom 4. bis 5. August 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste 

Jede die ihre Teilnahme zurückzog, war beim Qualifikationsstart noch in Washington, D.C. im Einsatz.

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Montreal